Алізе Корне і Ярослава Шведова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань виграли титул, у фіналі перемігши Наомі Броді і Гетер Вотсон з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Hong Kong Tennis Open, парний розряд
2016
Hong Kong Tennis Open, парний розряд